Gianni Risari (1951) – politico italiano
 Guia Risari (1971) – scrittrice, docente e traduttrice italiana